Vaterland (fiets), een Duits historisch (motor)fietsmerk
 Vaterland (schip, 1914), een schip gebouwd in Duitsland